Aparasphenodon brunoi är en groddjursart som beskrevs av Miranda-Ribeiro 1920. Aparasphenodon brunoi ingår i släktet Aparasphenodon och familjen lövgrodor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Lövgrodor
brunoi